Het seizoen 2007/08 van de Belgische Eerste Klasse vrouwenvoetbal ging van start op 1 september 2007 en eindigde op 10 mei 2008. De landstitel werd gewonnen door KVK Tienen, dat voor de eerste landskampioen werd.

Gepromoveerde teams 
De kampioen in Tweede Klasse van vorig seizoen, Kontich FC, was een nieuwkomer. De tweede, Dames VK Egem, promoveerde eveneens, na winst in de barragewedstrijd tegen Dames Zultse VV

Degraderende teams 
Op het eind van het seizoen degradeerde nieuwkomer Kontich FC weer naar Tweede Klasse. De voorlaatste, DV Famkes Merkem, speelde een barragewedstrijd tegen tweedeklasser FCF Braine-Rebecq voor behoud. Famkes Merkem won, en bleef zo in Eerste Klasse. VCD Eendracht Aalst, dat achtste werd, besloot het volgende seizoen niet meer aan te treden in de hoogste afdeling.

Clubs 
Veertien ploegen speelden in 2007/08 in Eerste Klasse. De meeste clubs (11) kwamen uit Vlaanderen, slechts een club kwam uit Wallonië en twee uit Brussel.

Eindstand 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, E: eindronde

Referenties 
Website KBVB - Archief

2007/08
Competitievoetbal 2007/08